Wraa ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wraa (1825–1895), u. a. Seemann, Marineoffizier, Fotopionier, Erfinder, Hochstapler, Betrüger und Politiker

WRAA steht als Abkürzung für:

 Wave Riders Association of Afghanistan, nationaler Dachverband afghanischer Wellenreiter